El municipio de Webster (en inglés: Webster Township) es un municipio ubicado en el condado de Rice en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 1768 habitantes y una densidad poblacional de 19,11 personas por km².

Geografía 
El municipio de Webster se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.51 km², de la cual 90,78 km² corresponden a tierra firme y (1,87 %) 1,73 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1768 personas residiendo en el municipio de Webster. La densidad de población era de 19,11 hab./km². De los 1768 habitantes, el municipio de Webster estaba compuesto por el 97,85 % blancos, el 0,28 % eran afroamericanos, el 0,34 % eran amerindios, el 0,23 % eran asiáticos, el 0,85 % eran de otras razas y el 0,45 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,09 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Rice (Minnesota)